Sotnikowo (russisch ) ist der Name folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen in Russland:
 Sotnikowo (Brjansk), in der Oblast Brjansk
 Sotnikowo (Burjatien), in der Republik Burjatien
 Sotnikowo (Chanten und Mansen), im Autonomen Kreis der Chanten und Mansen/Jugra
 Sotnikowo (Kirow), in der Oblast Kirow
 Sotnikowo (Krasnojarsk, Jenisseiski), in der Region Krasnojarsk, Jenisseiski rajon
 Sotnikowo (Krasnojarsk, Kanski), in der Region Krasnojarsk, Kanski rajon
 Sotnikowo (Fatesch), in der Oblast Kursk, Fateschski rajon
 Sotnikowo (Kursk), in der Oblast Kursk, Kurski rajon
 Sotnikowo (Lipezk), in der Oblast Lipezk
 Sotnikowo (Moskau, Naro-Fominski), in der Oblast Moskau, Naro-Fominski rajon
 Sotnikowo (Moskau, Stupinski, Malino), in der Oblast Moskau, Stupinski rajon, Stadtgemeinde Malino
 Sotnikowo (Moskau, Stupinski, Schiljowo), in der Oblast Moskau, Stupinski rajon, Stadtgemeinde Schiljowo
 Sotnikowo (Tschuwaschien), in der Republik Tschuwaschien
 Sotnikowo (Wologda), in der Oblast Wologda